Belac (en francès Bellac) és un municipi francès, situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Jean Giraudoux, escriptor.

Agermanaments 
  Wassertrüdingen
  Sifoe

Referències 

Geografia d'Occitània
Municipis de l'Alta Viena